Vrbno je lahko:
 Vrbno, Bednja (Hrvaška)
 Vrbno (Slovenija)